La stagione 1919-1920 è stata la ventiquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Sammy Taylor dell’Huddersfield Town  con 35 reti.

Classifica finale

Nota: il Port Vale subentrò in corso d’opera dopo otto giornate al Leeds City espulso per insubordinazione; curiosamente, ne ereditò i risultati stagionali.

Verdetti
  Tottenham Hotspur e Huddersfield Town e promosse in First Division 1920-1921.
  Lincoln City e  Grimsby Town retrocesso in Third Division 1920-1921.

Voci correlate
First Division 1919-1920
FA Cup 1919-1920
FA Charity Shield 1920

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1919
Calcio nel 1920